Пётр IV Рареш (; ок. 1487 — 3 сентября 1546) — господарь Молдавского княжества в 1527—1538 и 1541—1546 годах, внебрачный сын Стефана III Великого от  из Хырлэу.

Первое правление 

Пётр был внебрачным сыном Стефана III Великого от  из Хырлэу. Его мать Мария была женой богатого боярина, имевшего прозвище Рареш - "безбородый". Это прозвище унаследовал и Пётр.

В 1526 году Венгрия проиграла битву при Мохаче и это привело к усилению Османской империи. В таких условиях Пётр IV Рареш, пришедший к власти в 1527 году был вынужден увеличить сумму дани османам с 8 тысяч до 10 тысяч золотых.
Пётр IV Рареш вел активную внешнюю политику. Первоначально в борьбе за венгерский трон он поддерживал Фердинанда I Габсбурга. Но под османским давлением поменял политику. Он заключил соглашение с Яношем I Запольяи, о том что Пётр оказывает поддержку, но за это получает крепости Родна и Бистрица и серебряные рудники в Трансильвании. 22 июня 1529 года Пётр Рареш разбил войска сторонников Фердинанда у Фелдвар. Попытка захватить Быстрицу и Брашов осенью 1529 года закончилась неудачей. Пётр Рареш получил от Яноша Запольяи крепости Унгураш, Чичеу, Четатя де Балтэ и епископство Вад.  
В 1530 году Пётр вновь попытался вернуть Покутье (уступленное в очередной раз Польше молдавским господарем Богданом III Кривым в 1505 году). Зимой 1530 года молдавские войска заняли оспариваемую территорию, но после того, как польская армия 22 августа 1531 года нанесла поражение в битве при Обертыне, молдавские войска отступили, потеряв артиллерию. Пётр Рареш был ранен В 1532 году был заключен мир с Польшей.

Пытался продолжать политику отца по укреплению центральной власти. Опираясь на мелких бояр, ограничивал влияние крупных. Недовольство последних вылилось в заговоры. Пётр Рареш начал подготовку к освобождению Молдавии от турецкого господства и установил с этой целью связи с правительствами многих стран. В 1533 году пытаясь найти новых союзников Пётр IV Рареш направил послов в Россию. В 1535 году заключил секретный антиосманский договор с Фердинандом I Габсбургом. В Европе сложилась Священная лига, которая планировала использовать вовлечённость Османской империи в войну с Персией. В сентябре 1538 года в Молдавию направилась турецкая армия во главе с султаном Сулейманом, с востока вторглись крымские татары, а с севера поляки. Войска Пётра Рареша первоначально оказывали сопротивление османам и даже разбили их при Хотине. Но после взятия турецкой армией столицы княжества Сучавы и предательства бояр, выразивших преданность султану, Пётр Рареш бежал из страны. С этого времени Молдавия окончательно попала под власть Османской империи. Султан подчинил себе области между Прутом и Днестром, а крымские татары получили Буджак. Новым господарем посадили Стефана Лакусту.

Второе правление 
Пётр Рареш не найдя поддержки у бояр скрылся в Трансильвании.
Стефан V Лакуста погиб в результате заговора, Александр Корня также попытался освободиться от турецкого владычества. В такой ситуации в 1541 году Пётр Рареш снова стал господарём, получив от турецкого султана престол Молдавии. Но за это он обязался увеличить размер дани до 12 тысяч золотых, признал территориальные потери 1538 года, в Сучаве располагался турецкий гарнизон, а сын Илья в качестве заложника отправлялся в Стамбул. Пётр и на этот раз стал укреплять центральную власть, казнил главарей боярской оппозиции. В 1542 году заключил соглашение с Габсбургами, поддерживал антитурецкие силы, был связан с Россией, получая оттуда материальную помощь. Пётр Рареш основал несколько монастырей и церквей в Бае, Ботошани, Хырлэу, Тыргу Фрумосе и Романе.

Семья и дети 
Муж 1) Марии 2) с апреля 1530 Елены, дочери Иоанна Бранковича, сербского деспота (-1552)

 Илья II Рареш (ок. 1531 - январь 1562), господарь Молдавского княжества в 1546—1551
 Стефан VI Рареш, господарь Молдавского княжества в 1551—1552
 Константин (- 26 марта 1554)
 Янку Сасул. Внебрачный сын Петра, рожденный трансильванской немкой Екатериной Вайс, лютеранин по вероисповеданию, господарь Молдавского княжества в 1579—1582. Муж Марии Палеолог ()
 Анна ( — 1542/1546). Жена Влада VII Инекатула (Утопленника), господаря Валахии в 1530—1532
 Мария (-1614/1616) В ряде источников называется дочерью Петра от первого брака с Марией Чернет, что маловероятно. Наиболее правдоподобно её происхождение от Елены Бранкович. Жена 1) Исаака Балиша 2) Иоанна Могилы, предка господарей из рода Могил.
 , жена Мирчи V Пастуха господаря Валахии
  ( — 1570) Жена Александра Лэпушняну, господаря Молдавского княжества в 1552—1561 и 1564—1568

Примечания

Литература

Ссылки 
 Muşatin family
 http://istoria.md/articol/84/Petru_Rare%C5%9F

Внебрачное потомство монархов Молдавии
Правители Молдавского княжества
Свергнутые монархи
Мушаты